In 1948/49 werd het vierde kampioenschap gespeeld van de Oberliga Südwest, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. FC Kaiserslautern en Wormatia Worms plaatsten zich voor de eindronde om de landstitel. Worms verloor in de eerste ronde van Kickers Offenbach. Kaiserslautern versloeg FC St. Pauli en verloor dan van Borussia Dortmund.

Eindstand

Groep Noord

Groep Zuid

 Naamsveranderingen: SV Biberach → TG 1847 Biberach (15 oktober 1949)

Finale 
De winnaar plaatst zich voor de nationale eindronde, de verliezer neemt het op tegen de winnaar van de vicekampioenen voor het tweede ticket voor de eindronde.

Finale vicekampioenen

Kwalificatie Duitse eindronde

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1948/49
Oberliga Südwest